Ошеде () — французская фамилия:

 Ошеде, Алиса (1844—1911) — вторая жена художника Клода Моне.
 Ошеде, Сюзанна (1864—1899) — дочь Алисы Ошеде, жена американского художника Теодора Батлера.
 Ошеде, Эрнест (1837—1891) — французский коллекционер и меценат; муж Алисы Ошеде, отец Сюзанны Ошеде.

См. также 
 Шеде